Хвощевая или Руда () — правый приток Ромена, расположенный на территории Бахмачского района (Черниговская область, Украина).

География 
Длина — 21 км. Площадь бассейна — 229 км². На протяжении всей длины русло маловодное и пересыхает; среднее течение и приустьевая часть русла выпрямлена в канал (канализировано). Есть каскад прудов в селе Крапивное. Долина заболоченная, занята прибрежно-водной растительностью, очагами занята кустарниками. При повороте реки на юго-восток (со стороны села Рубанки), примыкают водно-болотные угодья, куда впадает система каналов (возле села Терещиха).

Берёт начало в селе Крапивное. Река течёт в верхнем течении на северо-запад, далее делает поворот — юго-восток. Впадает в Ромен (на 54-м км от её устья) севернее села Рябухи на территории Талалаевского района.

Притоки (от истока к устью): безымянные ручьи

Населённые пункты на реке (от истока к устью):
 Крапивное
 посёлок Новое
 Дмитровка

Примечания

Источники 
 
 
 

Притоки Ромена
Реки Черниговской области